Parafia pw. Świętego Jana Chrzciciela w Kupnie – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w diecezji rzeszowskiej w dekanacie Kolbuszowa Wschód. Erygowana w 1925.

Bibliografia 
 Informacje o parafii na stronie diecezji rzeszowskiej

Parafie pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela
Parafie diecezji rzeszowskiej
Religia w gminie Kolbuszowa
Parafia